Robert Fabbri (1961), een Zwitsers auteur van historische thrillers
 Marco Fabbri (1988), een Italiaans kunstschaatser
 Fabbri Group, een fabrikant van pretparkattracties